Route 5 steht für folgende Verkehrswege:
 Route 5 (Oman)
 Route nationale 5 (Madagaskar)

Europa:
 Route nationale 5, Frankreich
 Nationale Fahrradroute 5 (Norwegen)
 Nationale Fahrradroute 5 (Schweiz)

Vereinigten Staaten:
 Alaska Route 5
 Arkansas State Route 5
 Colorado State Route 5
 Illinois State Route 5
 U.S. Route 5

Siehe auch:
 Ruta 5